Зигмунт Фо́гель известный как Пташек (; 15 июня 1764, Волчин (ныне Каменецкий район Белоруссии) — 20 апреля 1826, Варшава) — польский художник, график, пейзажист, педагог.

Биография 
Родился в семье кухмистра князя Фредерика Михала Чарторыйского. В связи с тем, что Зигмунт Фогель рано лишился родителей, опеку над ним взял на себя князь, занявшийся его образованием и устройством. По протекции графа Станислава Костки Потоцкого З. Фогель в 1780 году был принят в королевскую школу живописи в Варшаве. Во время учёбы на него оказало сильное влияние творчество мастера городского пейзажа, художника Б. Беллотто. Именно с этого времени, основной темой его работ стало изображение архитектурных сооружений, городских видов и пейзажей. При создании своих полотен Фогель почти не пользовался масляными красками, работая акварелью, тушью и карандашом.

С 1787 года по заданию короля Станислава Августа Понятовского, он совершил ряд поездок по стране, собирая исторические данные и выполняя зарисовки руин замков, видов городов, дворцов и жилых домов. За время этих поездок художник подготовил альбом из 63 акварелей и рисунков. В настоящее время написанные им картины обладают не только художественной, но и большой документально-исторической ценностью. Часть работ Зигмунта Фогеля была опубликованы в виде офортов Я. З. Фреем.

В 1808—1826 г. Фогель работал учителем рисования в Варшавском лицее, жил во дворце Красиньских на Краковском предместье Варшавы рядом с Варшавским университетом и Академией изящных искусств.

Пользуясь популярностью и будучи земляком, был приближен к королю Понятовскому. Посещал устраиваемые королём еженедельные четверговые обеды столичных интеллектуалов.

После отъезда короля Понятовского в Санкт-Петербург, работал преподавателем Варшавского лицея, а с 1817 г. возглавил кафедру перспективы Департамента изящных искусств Варшавского университета.

Похоронен на лютеранском кладбище Варшавы.

Примечания

Литература 
 Krystyna Sroczyńska, Zygmunt Vogel. Rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Ossolineum, Wrocław, 1969
 Henryk Kondziela, Vogel Zygmunt , Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, z. 1, Poznań, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 2000, ISBN 83-900862-7-1

Преподаватели Варшавского университета
Художники Польши
Художники Польши XVIII века
Художники-пейзажисты Польши
Графики Польши
Художники классицизма
Похороненные на лютеранском кладбище Варшавы